Årets museum kan syfta på:

 Årets museum – ett svenskt museipris
 Årets museum (Finland) – ett finskt museipris som delas ut årligen av Finlands museiförbund och ICOM:s Finska kommitté
 Årets museum (Norge) – ett norskt pris som delas ut årligen av Norges museumsforbund
 Årets museum i Europa – ett europeiskt pris som delas ut årligen under det av Europarådet arrangerade European Museum Forum